

Чернинська сільська рада — , Берестейський район

Чернинська сільська рада — Київська область, Таращанський район